Август Кристиан Фридрих Ангальт-Кётенский (; , Кётен — , Кётен) — князь и позднее герцог Ангальт-Кётена из династии Асканиев.

Биография 
Август Кристиан — сын князя Ангальт-Кётена Карла Георга Лебрехта. Он служил в прусской армии в звании генерал-майора, а 15 мая 1803 года получил звание фельдмаршал-лейтенанта в австрийской армии. 31 января 1805 года он стал рыцарем ордена Чёрного орла.

В 1793 году князь Август Кристиан женился на Фридерике (1777—1821), дочери герцога Фридриха Августа Нассау-Узингенского и принцессы Луизы Вальдекской. Бездетный брак был расторгнут в 1803 году.

18 апреля 1806 года князь Август Кристиан официально принял титул герцога. После его смерти титул перешёл его малолетнему племяннику Людвигу Августу, сыну умершего брата Людвига.

Примечания

Литература 
 Hermann Wäschke: Anhaltische Geschichte. 3 Bde. Köthen: Schulze 1912-13.

Правители Ангальт-Кётена
Аскании
Генералы Пруссии
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн